Polinik kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Polinik (berg i Österrike, Politischer Bezirk Spittal an der Drau), Kärnten, 
 Polinik (berg i Österrike, Politischer Bezirk Hermagor), Kärnten, 

Robotskapade Österrikeförgreningar